Єгіазаря́н () — вірменське прізвище.

Носії 
 Ашот Єгіазарян (нар.1943) — вірменський державний діяч
 Борис Єгіазарян (нар. 1956) — український художник
 Єгіазарян Армен Беніамінович (вірм. Արմեն Եղիազարյան, 14 листопада 1951, Єреван) — вірменський державний діяч.

Вірменські прізвища